Omnia (lateinisch omnia ‚alles‘) steht für:

 Omnia, niederländische Folkband
 Omnia (Automarke), niederländische Automarke
 Omnia (DJ) (* 1987), ukrainischer Progressive/Trance-DJ und -Produzent
 Samsung Omnia, eine Smartphone-Reihe der Samsung Group, siehe Samsung SGH-i900 Omnia und Samsung Omnia 7
 Omnia Film München, eine Filmproduktionsfirma in München

Siehe auch: 
 mit Omnia beginnende lateinische Phrasen
 Omni
 Omnis